Luschki () ist ein Ortsname:

in Russland:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Luschki (Kaliningrad, Gurjewsk) im Rajon Gurjewsk (Julienhof, Kreis Königsberg/Samland in Ostpreußen)
 Luschki (Kaliningrad, Osjorsk) im Rajon Osjorsk (Tarputschen, Ksp. Trempen im Kreis Darkehmen, 1938–1946 Sauckenhof, Kreis Angerapp in Ostpreußen)
 Luschki (Kaliningrad, Selenogradsk) im Rajon Selenogradsk (Kiauten, Kreis Fischhausen/Samland in Ostpreußen)
 Luschki (Kaliningrad, Slawsk) im Rajon Slawsk (Dittballen, 1938–1946 Streulage, Kreis Niederung/Elchniederung in Ostpreußen)
 Luschki, untergegangener Ort im Rajon Gussew (Szublauken/Schublauken, 1938–1946 Schublau, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Luschki, ehemaliger Ort im Rajon Gwardeisk (Pomauden, Kreis Wehlau in Ostpreußen), heute Teil von Prigorodnoje
 Luschki, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk (Petrineusaß, Kreis Gerdauen in Ostpreußen)

in Weißrussland:
 Luschki (Scharkouschtschyna) im Rajon Scharkouschtschyna, Woblast Wizebsk
 Luschki (Tschaschniki) im Rajon Tschaschniki, Woblast Wizebsk